Джеффри Фиц-Джеффри де Мандевиль (; умер в 1227) — английский аристократ, 3-й граф Эссекс с 1216 года, сын Джеффри Фиц-Питера, 1-го графа Эссекса, и Беатрисы де Сэй. Последний представитель рода Мандевилей.

Биография 
Уильям унаследовал титул графа Эссекса и обширные земельные владения в 1216 году, после смерти старшего брата Джеффри. Он был женат на Кристине, дочери Роберта Фиц-Уолтера, но этот брак остался бездетным. Поэтому после его смерти в 1227 году род Мандевилей угас.

Предки 

</center>

Примечания 

Графы Эссекс
Графы Англии XIII века
Мандевили